Westmoreland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Westmoreland County (Pennsylvania)
Westmoreland County (Virginia)